Иван Пло́тников:
 Плотников, Иван Васильевич (1903—1955) — советский инженер, изобретатель кирзы.
 
 
 Плотников, Иван Фёдорович (1925—2011) — советский и российский историк.